Nederlandsk Nedersaksisk har flere betydninger:
 Nederlandsk Nedersaksisk (sprog)
 Nogen eller noget fra Nederlandsk Nedersaksen (region)